

Osoby 
 Adam Clark – szkocki inżynier, budowniczy Mostu Łańcuchowego w Budapeszcie
 Abraham Clark – sygnatariusz deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych
 Alan Clark – angielski muzyk
 Alvan Graham Clark – amerykański astronom, odkrywca pierwszego białego karła – Syriusza B
 Chris Clark – angielski twórca muzyki elektronicznej
 Clarence Monroe Clark – amerykański tenisista
 Clark McConachy – nowozelandzki bilardzista i snookerzysta
 Ezra Clark Stillman – amerykański filolog, interlingwista
 Helen Elizabeth Clark – premier Nowej Zelandii
 Charles Joseph Clark – premier Kanady
 John Bates Clark – ekonomista
 John Maurice Clark – ekonomista
 Joseph Sill Clark – amerykański tenisista
 Marjorie Clark – lekkoatletka
 Maureen Harding Clark – irlandzka prawniczka
 Robert Clark – kanadyjski aktor
 Stuart Rupert Clark – australijski krykiecista, praworęczny rzucający w stylu fast
 Wesley Clark – Były dowódca sił NATO w Europie
 William Clark (1770-1838) – odkrywca i podróżnik

Miejsca w USA 
Miejscowości w USA:
 Clark – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Randolph
 Clark – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Union
 Clark – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Mercer
 Clark – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Clark
Gminy w USA:
 Clark (ang. Clark Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Clay
 Clark (ang. Clark Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Greene
 Clark (ang. Clark Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Logan
 Clark (ang. Clark Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Pike
 Clark (ang. Clark Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Pope
 Clark (ang. Clark Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Johnson
 Clark (ang. Clark Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Montgomery
 Clark (ang. Clark Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Perry
 Clark (ang. Clark Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Tama
 Clark (ang. Clark Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Marion
 Clark (ang. Clark Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Mackinac
 Clark (ang. Clark Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Aitkin
 Clark (ang. Clark Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Faribault
 Clark (ang. Clark Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Atchison
 Clark (ang. Clark Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Chariton
 Clark (ang. Clark Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Cole
 Clark (ang. Clark Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Lincoln
 Clark (ang. Clark Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Wright
 Clark (ang. Clark Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Dixon
 Clark (ang. Clark Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Union
 Clark (ang. Clark Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Hettinger
 Clark (ang. Clark Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Brown
 Clark (ang. Clark Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Clinton
 Clark (ang. Clark Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Coshocton
 Clark (ang. Clark Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Holmes
 Clark (ang. Clark Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Douglas
 Clark (ang. Clark Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Faulk
 Clark (ang. Clark Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Perkins
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Clark (ang. Clark County) – w stanie Arkansas
 hrabstwo Clark (ang. Clark County) – w stanie Idaho
 hrabstwo Clark (ang. Clark County) – w stanie Illinois
 hrabstwo Clark (ang. Clark County) – w stanie Indiana
 hrabstwo Clark (ang. Clark County) – w stanie Kansas
 hrabstwo Clark (ang. Clark County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Clark (ang. Clark County) – w stanie Missouri
 hrabstwo Clark (ang. Clark County) – w stanie Nevada
 hrabstwo Clark (ang. Clark County) – w stanie Ohio
 hrabstwo Clark (ang. Clark County) – w stanie Dakota Południowa
 hrabstwo Clark (ang. Clark County) – w stanie Waszyngton
 hrabstwo Clark (ang. Clark County) – w stanie Wisconsin
Inne miejsca:
 Clark Point – miejsce na wschodzie stanu Wirginia w pobliżu Zatoki Chesapeake w USA
 Clarks Crossing – miejsce w sąsiedztwie miejscowości Vienna w stanie Wirginia w USA
 Clark Air Base – była amerykańska baza lotnicza na Filipinach

Szkoły wyższe 
 Clark University w mieście Worcester, w stanie Massachusetts.
 Clark Atlanta University w mieście Atlanta, w stanie Georgia

Inne 
 Clark – fikcyjna postać z serii gier Rayman
 The Dave Clark Five – grupa rockowa z Anglii

Zobacz też 
 Clarke